De WTA Tier IV- en WTA Tier V-toernooien vormden de basislaag van de professionele vrouwentennistoernooien in de periode 1988 tot en met 2008. Deze toernooien werden georganiseerd door de Women's Tennis Association (WTA) die in 1988 de indeling naar vijf categorieën (Tier I tot en met Tier V) had ingesteld, waarbij het verschil tussen de twee laagste categorieën (IV en V) zeer gering was.

De toernooien in deze twee categorieën bieden een zeer bescheiden prijzenpot en zijn bedoeld als instapniveau voor beginnende speelsters. Om ruimte te bieden voor grote aantallen deelneemsters, werden in deze categorieën beduidend meer toernooien per jaar georganiseerd dan in de drie hogere categorieën. Daardoor was er een hoge "omloopsnelheid" van de toernooien – met andere woorden: vele verbleven slechts een klein aantal jaren in zo'n basiscategorie.

Noot
Na vijf jaren met Tier V naast Tier IV te hebben geopereerd, schafte de WTA in 1993 categorie Tier V af. In 1999 werd categorie Tier IV opgesplitst in Tier IVa en Tier IVb – ook in 2000 werd met deze combinatie gewerkt. In 2001 werd Tier IVa weer gewoon Tier IV genoemd; Tier IVb mocht terug Tier V heten. Vijf jaar later, in 2006, werd Tier V nogmaals opgedoekt. Waar in de rest van dit artikel wordt gesproken over Tier IV, wordt ook Tier IVa bedoeld – en onder Tier V wordt ook Tier IVb begrepen.

Selectie van toernooien in categorie Tier IV 
Een toernooi staat in onderstaande tabel vermeld als het een of meer jaren op niveau Tier IV heeft gefunctioneerd, mits het niet reeds voorkomt in de tabellen van WTA Tier I, WTA Tier II of WTA Tier III. Toernooien die uitsluitend als Tier V zijn georganiseerd, zijn niet opgenomen.

De vier toernooien die het langst in deze categorie verbleven, zijn:
 Palermo (14 jaar)
 Auckland (13 jaar)
 Pattaya (10 jaar)
 Praag/Karlsbad (10 jaar)

Niet-vermelde toernooien in categorie Tier IV 
De volgende toernooien hebben kortere of langere tijd gediend in categorie Tier IV, maar staan reeds vermeld in een van de artikelen over de drie hogere categorieën:
 in Noord- en Zuid-Amerika
 VS: Oklahoma, San Diego, Scottsdale, US Hardcourt
 Bogota (CO), Curitiba en São Paulo (BR)
 in Europa
 Antwerpen (BE), Barcelona (ES), Birmingham (VK), Hamburg (DE), Kitzbühel en Maria Lankowitz (AT), Rome (IT), Straatsburg (FR), Warschau (PL), Zürich (CH)
 in overige continenten
 Brisbane (AU), Istanboel (TR), Kuala Lumpur (MY), Shanghai en Peking (CN), Sydney (AU), Tokio (Japan Open) (JP)

Prijzengeld van toernooien in categorie Tier IV 
Bedragen in US$.

Prijzengeld van toernooien in categorie Tier V 
Bedragen in US$.

Vervolggeschiedenis 
Met ingang van het tennisseizoen 2009 schakelde de WTA over op een andere set categorieën. De op dat moment bestaande toernooien van niveau Tier IV werden daarbij allemaal toebedeeld aan de nieuwe categorie International.

Uitzondering:
 het toernooi in Forest Hills werd in 2009 niet voortgezet.

WTA